Соревнования по вольной борьбе в рамках Олимпийских игр 1960 года в лёгком весе (до 67 килограммов) прошли в Риме с 1 по 6 сентября 1960 года в «Базилике Максенция».

Турнир проводился по системе с начислением штрафных баллов, но в сравнении с прошлыми играми, сменилась система их начисления и был введён такой результат, как ничья. За чистую победу штрафные баллы не начислялись, за победу по очкам борец получал один штрафной балл, за ничью два штрафных балла, за поражение по очкам три штрафных балла, за чистое поражение — четыре штрафных балла. Борец, набравший шесть штрафных баллов, из турнира выбывал. Трое оставшихся борцов выходили в финал, где проводили встречи между собой. Встречи между финалистами, состоявшиеся в предварительных схватках, шли в зачёт. Схватка по регламенту турнира продолжалась 12 минут. Если в течение первых шести минут не было зафиксировано туше, то судьи могли определить борца, имеющего преимущество. Если преимущество никому не отдавалось, то назначалось четыре минуты борьбы в партере, при этом каждый из борцов находился внизу по две минуты (очередность определялась жребием). Если кому-то из борцов было отдано преимущество, то он имел право выбора следующих шести минут борьбы: либо в партере сверху, либо в стойке. Если по истечении четырёх минут не фиксировалась чистая победа, то оставшиеся две минуты борцы боролись в стойке.

В лёгком весе боролись 24 участника. Самым молодым участником был 19-летний Ник Стамулус, самым возрастным 35-летний Амир Хан Халундер. Предполагалось, что медаль разыграют между собой Владимир Синявский и Енё Вылчев, чемпион и вице-чемпион мира 1959 года. После пятого круга осталось пять борцов, которые могли бы претендовать на награды: американец Шелби Уилсон с четырьмя штрафными баллами и четыре борца, включая Вылчева и Синявского, имеющие по пять штрафных баллов. При этом Синявский пропускал встречу, то есть попадал в финал при любом исходе встреч шестого круга; более того, при определённых раскладах он мог остаться единственным не выбывшим участником и получить золотую медаль. Однако Уилсон победил своего соперника по очкам, и также вышел в финал; Вылчев тоже победил своего соперника, но вместе с ним выбыл с бронзовой медалью. В финале оказались два борца, Уилсон и Синявский, но американский борец уже победил советского в четвёртом круге, поэтому нужды в проведении встречи не было.

Призовые места

Первый круг

Второй круг

Третий круг

Четвёртый круг

Пятый круг

Шестой круг

Ссылки 
 Wrestling at the 1960 Roma Summer Games:Men's Lightweight, Freestyle 
 Официальный отчёт игр

Примечания 

Борьба на летних Олимпийских играх 1960